Гийоме () — французская фамилия.

Известные носители:

  (1902–1940) — французский летчик, друг Антуана де Сент-Экзюпери.
 Гийоме, Гюстав Ашиль (1840—1887) — французский художник, гравёр и писатель.
 Гийоме, Жан-Луи (; 1934–2018) — французский ботаник. 
  (~1872–1930) — каталонский писатель и композитор.